SMS Panther (1885), cannoniera della k.u.k. Kriegsmarine
SMS Panther (1901), cannoniera della Kaiserliche Marine